Список департаментов Франции, отсортированный по населённости. Данные переписи населения на 1999 год.

Население Франции